Деак () — венгерская фамилия:
 Деак, Иштван (1926—2023) — американский историк.
 Деак, Ласло (1891—1946) — командир 26-й дивизии СС.
 Деак, Тамаш (род. 1928) — венгерский композитор поп-музыки и киномузыки.
 Деак, Ференц (1803—1876) — венгерский политический деятель.
 Деак, Ференц (1922—1998) — венгерский футболист.